Метрада — село в Цумадинском районе Дагестана Российской Федерации.

Образует муниципальное образование село Метрада со статусом сельского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

Население

Примечания 

Населённые пункты Цумадинского района
Муниципальные образования Цумадинского района
Сельские поселения Дагестана